Voïna est un mot russe qui signifie guerre.

Voïna peut désigner :
 Voïna, un groupe russe connu pour ses performances artistiques provocantes à vocation politique ;
 Voîna, un film russe réalisé par Alekseï Balabanov, sorti en 2002.